Jón Magnússon (1859–1926) – islandzki polityk, premier
 Jón Magnússon (ur. 1905) – islandzki lekkoatleta
 Jón Arnar Magnússon (ur. 1969) – islandzki lekkoatleta

Zobacz też